Los Brandigamo son una importante familia de hobbits en la novela El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien. Su miembro más destacado fue Meriadoc Brandigamo o «Merry», acompañante de Frodo en La Comunidad del Anillo.

Los Brandigamo eran una familia con fuerte ascendencia de albos y era considerada como una de las más importantes de toda la Comarca. En su mayoría los miembros de la familia eran altos y con cabellos claros, a diferencia de los hobbits pelosos y fuertes.

Descienden de Gorhendad Gamoviejo, quien se instaló al otro lado del Brandivino en el límite oriental de La Comarca en el año 2340 de la Tercera Edad del Sol. Allí cambió su apellido por el de Brandigamo y excavó un smial (morada hobbit) que con el paso de las generaciones creció hasta ocupar toda la colina de Los Gamos y ser llamado Casa Brandi. Al jefe de familia se lo llama «Señor de Los Gamos» o, entre sus parientes y allegados, el «Señor de la Casa».

La palabra Brandigamo (en inglés, Brandybuck) es una representación de la forma verdadera en oestron Brandagamba, que significa ‘Gamo de la Marca’. El apellido anterior, Gamoviejo (Oldbuck), era Zaragamba.

Árbol genealógico 

                                        Gormadoc Brandigamo
                                         = Malva Cabezón
                                                 |
                           .---------------------.--------------------------.
                           |                     |                          |
                         Madoc                 Sadoc                      Marroc
                   = Hanna Valeoro               |                          |
                           |              .----------------.                |
                           |              |                |                |
                       Marmadoc      (Dos hijos)        Salvia           (Muchos  
                 = Adaldrida Bolger               = Gundacalva Bolger  descendientes)
                           |                          
                           .------------------------------.------------------------------.
                           |                              |                              |
                           |                              |                              |
                        Gorbadoc                     (Dos hijas)                      Orgulas
                    = Mirabella Tuk                                                      |
                           |                                                             |
        .--------------.---.-------.----------.----------.---------.---------.           |
        |              |           |          |          |         |         |           |
     Rorimac        Amaranta    Saradas   Dodinas    Asfodela   Dinodas   Prímula =   Gorbulas
 = Menegilda Ororo                 |                 = Rufus             Drogo Bolsón    |
        |                          |                 Tejonera                |           |
        .--------------.           |                     |                   |           |
        |              |           |                     |                   |           | 
     Saradoc        Merimac     Seredic            Milo Tejonera       Frodo Bolsón  Marmadas
 = Esmerelda Tuk       |       = Hilda                                                   |
        |              |        Ciñatiesa                                                |
        |              |           |                                                     |
        |              |           .--------.--------.                                 .-.-------.-----.
        |              |           |        |        |                                 |         |     |  
    Meriadoc         Berilac    Doderic Ilberic Celandine                           Merimas   Menta   Melilot
 = Estella Bolger

Familias hobbit